Ла-Мезьє́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на захід від Парижа, 13 км на північний захід від Ренна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1637 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4489,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт 
 Ла-Мезьєр на сайті французького Національного інституту географії
 Ла-Мезьєр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ла-Мезьєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Примітки 

Муніципалітети департаменту Іль і Вілен